Mousseaux bezeichnet:

 Mousseaux (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Lot
 Mousseaux-sur-Seine, französische Gemeinde im Département Yvelines
 Mousseaux-Neuville, französische Gemeinde im Département Eure

Mousseaux ist der Name von:
 Henri Roger Gougenot des Mousseaux, französischer Schriftsteller (1805–1876)

Siehe auch:
 Mousseau